El artículo a continuación describe las características de la demografía de los Países Bajos.

Población

Los Países Bajos tienen una población total 16 788 9731  habitantes (puesto 63º en el mundo), con una densidad estimada de 404,8 hab./km², de acuerdo a datos del censo nacional de 2013. Por lo tanto, presenta una de las aglomeraciones de población más altas del planeta. La mayoría de sus habitantes son descendientes de los francos y sajones. 

El gobierno alentó la emigración después de la Segunda Guerra Mundial ya que temía una superpoblación del territorio. Cerca de medio millón de personas abandonaron el país, pero el número de inmigrantes provenientes principalmente de las Indias Holandesas, Surinam (ex-Guayana Neerlandesa), Turquía y Marruecos, ha superado el número de emigrantes.

Religión
En el 2013, el centro de estadísticas de los Países Bajos encontró que el 26 % de la población se identificaba como católica, 16 % como protestante, 5 % como musulmana y 6 % como otra religión (esto último incluía otros tipos de cristianismos, hindúes, judíos y budistas) En el 2019  el centro de estadísticas Bureau reportó que por primera vez en la historia la población no religiosa era mayoría. Solo 49 % de la población mayor a 15 años reportó tener algún tipo de religión, bajando desde 54 % en el 2012. El grupo más grande continuó siendo el catolicismo (24 %), mientras que 5 % se identificó con el islam.

Estadísticas vitales
La siguiente tabla presenta la evolución desde 1990:

(p) = preliminar

Inmigración
Actualmente los principales orígenes de la población extranjera provienen de Turquía, Marruecos y Surinam.

Véase también 
 Demografía de la Unión Europea
 Migración en la Unión Europea

Referencias